Canon
Cânon

Localidades

Canon (Geórgia)

Desambiguação